Natalio Botana puede referirse a:

Natalio Félix Botana, periodista uruguayo naturalizado argentino, fundador del Diario Crítica.
Natalio R. Botana, politólogo argentino, sobrino del anterior.